

Міхелешень () — комуна у повіті Ботошані.
 Міхелешень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міхелешень.

Міхалашень () — село у Окницькому районі.